Soloneț se poate referi la:
 soloneț (grup de soluri)
 localități din Republica Moldova
 Soloneț - localitate din raionul Soroca
 localități din România
 Soloneț - localitate din județul Iași, Moldova
 Soloneț - localitate din județul Suceava, Bucovina
 Solonețu Nou - localitate din județul Suceava, Bucovina

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave